Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Margarita Gasparjan (secondo turno)
  Jaroslava Švedova (ultimo turno)
  Johanna Konta (qualificata)
  An-Sophie Mestach (secondo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (qualificata)
  Elizaveta Kuličkova (qualificata)
  Kiki Bertens (qualificata)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (qualificata)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Patricia Maria Țig (secondo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (qualificata)
  Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
  Anna Tatišvili (qualificata)

  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Nao Hibino (ultimo turno)
  María Teresa Torró Flor (secondo turno)
  Zhu Lin (primo turno)
  Laura Siegemund (qualificata)
  Romina Oprandi (secondo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)
  Wang Yafan (secondo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)
  Aleksandra Panova (qualificata)
  Daria Kasatkina (ultimo turno)
  Shahar Peer (primo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)
  Petra Martić (ultimo turno)

Qualificate 

  Jessica Pegula
  Tereza Mrdeža
  Johanna Konta
  Maria Sakkarī
  Anett Kontaveit
  Kateryna Bondarenko
  Elizaveta Kuličkova
  Kiki Bertens

  Aleksandra Panova
  Kateryna Kozlova
  Jeļena Ostapenko
  Laura Siegemund
  Mayo Hibi
  Aljaksandra Sasnovič
  Shelby Rogers
<li>  Anna Tatišvili

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015
WTA Tour 2015